Гло́ты — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на южной границе Пскова и к западу от деревни Черёха на реке Многа. Через деревню проходит железная дорога (участок Псков — Остров). Рядом, через соседнюю Черёху, проходит автодорога Санкт-Петербург — Псков — Киев .

В деревне Глоты размещается Филиал Петербургской комплексной географической экспедиции (Псковская поисково-съёмочная партия).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района